Preussia — рід грибів родини Sporormiaceae. Назва вперше опублікована 1866 року.

Примітки

Джерела 
 1. Fuckel, L. 1866. Fungi Rhenani Exsiccati Cent. XVI-XVIII. 17-18:1601–1800 — P. 175

Роди грибів
Плеоспоральні